Kennedy Igboananike (Lagos ,26 de fevereiro de 1989 ) é um futebolista nigeriano que atua como atacante pelo DC United.

Começou a carreira na Suécia pelo Djurgårdens IF Fotboll no ano de 2010 ficando até 2013, sendo referencia no ataque.

http://www.ogol.com.br/jogador.php?id=134630&epoca_id=140

Naturais de Lagos (Nigéria)
Futebolistas da Nigéria
Futebolistas do Djurgårdens IF
Futebolistas do Örebro SK
Futebolistas do AIK Fotboll
Futebolistas do Chicago Fire